Mario Lega (Lugo, 20 februari 1949) is een voormalig Italiaans motorcoureur.

Lega won in het seizoen 1977 op Morbidelli de wereldtitel in de 250 cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace. In totaal nam hij in zijn carrière aan 27 Grands Prix deel en kon daarbij één overwinning en negen podiumplekken vieren.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten 
(Races in vet zijn pole-positions; races in cursief geven de snelste ronde aan)

Voetnoten

Externe link
 

Italiaans motorcoureur